Yves Bélanger (né le  à Baie-Comeau au Québec) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évoluait au poste de gardien de but.

Biographie 
Bélanger joue son hockey junior avec les Castors de Sherbrooke de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Ignoré au repêchage de la Ligue nationale de hockey, il signe son premier contrat professionnel avec les Crusaders de Cleveland de l'Association mondiale de hockey en 1972, mais ne jouera jamais pour le club puisqu'on l'échange aux Blues de Saint-Louis en 1974 contre une somme d'argent. Il portera également l'uniforme des Flames d'Atlanta et des Bruins de Boston à la fin des années 1970. Il prend sa retraite du hockey professionnel en 1983 et retourne aux études. Il obtient un diplôme de commerce de l'Université de Moncton et travaille par la suite dans l'industrie du transport.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1969-1970 || Castors de Sherbrooke || LHJMQ || 47 ||  ||  ||  || 2780 || 225 || 4,86 ||  || 0 || 8 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1970-1971 || Castors de Sherbrooke || LHJMQ || 39 ||  ||  ||  ||  || 182 || 4,67 ||  || 0 || 48 || 8 ||  ||  || 460 || 50 || 6,52 ||  || 0 || 6
|-
| 1971-1972 || Castors de Sherbrooke || LHJMQ || 38 ||  ||  ||  ||  || 188 || 4,95 ||  || 2 || 0 || 1 ||  ||  || 39 || 4 || 6,15 ||  || 0 || 0
|-
| 1972-1973 || Blazers de Syracuse || EHL || 38 ||  ||  ||  ||  || 90 || 2,39 ||  || 5 || 10 || 7 || 7 || 0 || 436 || 11 || 1,51 ||  || 1 || 2
|-
| 1973-1974 || Barons de Jacksonville || LAH || 54 || 17 || 27 || 4 ||  || 199 || 4,15 ||  || 0 || 16 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1974-1975 || Blues de Saint-Louis || LNH || 11 || 6 || 3 || 2 || 640 || 29 || 2,72 ||  || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1974-1975 || Spurs de Denver || LCH || 36 || 19 || 13 || 3 ||  || 105 || 3,06 ||  || 0 || 19 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1975-1976 || Blues de Saint-Louis || LNH || 31 || 11 || 17 || 1 ||  || 113 || 3,85 ||  || 0 || 4 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1975-1976 || Reds de Providence || LAH || 10 || 3 || 4 || 3 || 620 || 37 || 3,58 ||  || 0 || 4 || 2 || 0 || 2 || 120 || 8 || 4 ||  || 0 || 0
|-
| 1976-1977 || Blues de Saint-Louis || LNH || 3 || 2 || 0 || 0 || 140 || 7 || 3 ||  || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1976-1977 || Blues de Kansas City || LCH || 31 || 21 || 4 || 4 ||  || 83 || 2,73 ||  || 1 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1977-1978 || Blues de Saint-Louis || LNH || 3 || 0 || 3 || 0 || 144 || 15 || 6,25 ||  || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1977-1978 || Flames d'Atlanta || LNH || 17 || 7 || 8 || 0 || 937 || 55 || 3,52 ||  || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1977-1978 || Golden Eagles de Salt Lake || LCH || 9 || 5 || 3 || 0 || 492 || 20 || 2,44 ||  || 1 || 4 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1978-1979 || Flames d'Atlanta || LNH || 5 || 1 || 2 || 0 || 182 || 21 || 6,92 ||  || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1978-1979 || Firebirds de Philadelphie || LAH || 22 || 4 || 14 || 1 ||  || 108 || 5,25 ||  || 0 || 6 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1979-1980 || Bruins de Boston || LNH || 8 || 2 || 0 || 3 || 328 || 19 || 3,48 ||  || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1979-1980 || Dusters de Binghamton || LAH || 25 || 7 || 13 || 1 ||  || 95 || 4,27 ||  || 0 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1981-1982 || Caps du Cap Pelé || NBIHA || 22 ||  ||  ||  ||  || 69 || 3,19 ||  || 1 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1982-1983 || Caps du Cap Pelé || NBIHA || 21 ||  ||  ||  ||  || 81 || 3,96 ||  || 0 ||  || 7 || 3 || 4 || 420 || 19 || 2,72 ||  || 0 || 
|-
| 1986-1987 || Islanders de Charlottetown ||  || 2 || 2 || 0 || 0 || 120 || 6 || 3 ||  || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -

| 78 || 29 || 33 || 6 ||  || 259 || 3,76 ||  || 2 || 4 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||

Références 
Andrew Podnieks.  The Ultimate A-Z Guide of Everyone Who Has Ever Played in the NHL (Doubleday Canada, 2003)

Liens externes 
 

Gardien de but de hockey sur glace
Naissance en septembre 1952
Naissance à Baie-Comeau
Joueur des Castors de Sherbrooke
Joueur des Blazers de Syracuse
Joueur des Barons de Jacksonville
Joueur des Blues de Saint-Louis
Joueur des Bruins de Boston
Joueur des Spurs de Denver
Joueur des Reds de Providence
Joueur des Blues de Kansas City
Joueur des Golden Eagles de Salt Lake (LCH)
Joueur des Flames d'Atlanta
Joueur des Firebirds de Philadelphie
Joueur des Dusters de Binghamton
Joueur québécois de hockey sur glace
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché